Pana puede referirse a:
 Pana, tejido grueso, de tacto áspero, semejante al terciopelo.
 Pana, diosa que se ocupa de las almas de los muertos en la mitología inuit.
 Pana, moneda acuñada durante el imperio Maurya de la India.